Prčanj este un oraș din comuna Kotor, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1244 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1213 de locuitori).

Demografie 
În orașul Prčanj locuiesc 957 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 37,9 de ani (36,1 la bărbați și 39,6 la femei). În localitate sunt 415 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,00.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Literatura 
 Don Niko Luković, Prčanj. Historijsko-estetski prikaz, Kotor 1937.
 Don Niko Luković, Bogorodičin hram na Prčanju. Ilustrovani kulturno-istorijski prikaz, Kotor 1965.

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Kotor
Orașe din Muntenegru